Inzell ist der Name folgender Orte:

 Inzell, Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern
 Burgstall Inzell I, eine abgegangene Niederungsburg bei Inzell im Landkreis Traunstein, Bayern
 Burgstall Inzell II, eine abgegangene Niederungsburg bei Inzell im Landkreis Traunstein, Bayern
 Inzell (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
Siehe auch:
 Incel